

События 
 Консулы Имп. Цезарь Публий Лициний Валериан Эгнаций Галлиен А. и Нуммий Фаузиан. Консул в Галлии Марк Кассиан Латиний Постум.
 Страшное землетрясение. Разрушения в Риме, Ливии, но особенно в городах Азии. Некоторые города затоплены морями. Сильно пострадали города Эфес и Кирена.
 Готы под предводительством Респы, Ведука и Турвара переправились через Геллеспонт и разрушили Эфес, в том числе и знаменитый Храм Артемиды Эфесской — одно из древних семи чудес света.
 Герулы вместе с Готами опустошают берега Чёрного и Эгейского морей.

Родились

Скончались 
 Валериан — римский император (253—260 (262?)), единственный из императоров Рима, попавший в плен на войне и умерший там.
 Цзи Кан, Китайский писатель (родился в 223)

См. также